D8 (hunebed), een hunebed tussen de dorpen Annen en Schipborg.
 D8 (Kroatië), een nationale weg in Kroatië
 D8 (Tsjechië), een autosnelweg in Tsjechië.
 D8, een televisiezender in Frankrijk.
 D-8, een economische ontwikkelingsaliantie van verschillende moslimlanden.
 d8, een sms afkorting voor denken of dacht.